Vinar je lahko:

vinar (denar) - stara denarna enota
vinar - pridelovalec vina
enolog - poznavalec vina